August Straub ist der Name folgender Personen:

* August Straub (Politiker, 1812) (1812–1879), deutscher Mediziner und Politiker
 August Straub (Politiker, 1875) (1875–1944), deutscher Politiker (Zentrum)
 August Straub (Schriftsteller) (1900–1986), deutscher Journalist und Schriftsteller